Rauschning ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Rauschning (* 1931), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edith Rauschning-Asher (1904–1973), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (CDU), MdHB
 Erika Rauschning (1923–2015), deutsche Malerin, Lyrikerin und Essayistin
 Frank Rauschning (* 1962), deutscher Boxer
 Georg Rauschning (1876–1956), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Hermann Rauschning (1887–1982), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler und Politiker, Senatspräsident von Danzig 

Siehe auch:
 Senat Rauschning